(« renard », en breton) est le nom de famille de plusieurs personnes.

 Alan Louarn (1918 - 1993), militant breton
 Lena Louarn ( - ), militante bretonne et personnalité politique française, fille d'Alan Louarn 
 Malo Louarn ( - ), auteur français de bande dessinée et militant nationaliste breton, fils d'Alan Louarn
 Gwennyn ( - ), née Gwennyn Louarn, chanteuse bretonne, fille de Malo Louarn
 Tangi Louarn, militant breton, fils d'Alan Louarn
Homonymie de patronyme
Patronyme breton